HMS Valen har två ubåtar döpts till i svenska flottan:

, ubåt sjösatt år 1925
, ubåt sjösatt år 1955